Schottischer Bürgerkrieg steht für:

 Bürgerkrieg von 1568 bis 1573, siehe Geschichte Schottlands #Mary Queen of Scots
 Bürgerkrieg von 1603 bis 660, siehe Geschichte Schottlands #Personalunion, schottische Revolution und Bürgerkrieg (1603–1660)
 Bürgerkriege von 1644 bis 1651, siehe Schottland in den Kriegen der drei Königreiche